Neoplan N316 – autobus turystyczny produkowany w Bolechowie koło Poznania, wchodzący w skład rodziny Transliner  W polskiej ofercie pojawił się w trzech wersjach:
 N316 K
 N316 SHD
 N316 SHD (ambulans do pobierania krwi)

Na przełomie 1998/1999 r seria ta doczekała się swojego następcy w rodzinie Euroliner.

Przypisy 

Autobusy Neoplan